Epifagus est un genre monotypique de l'Est de l'Amérique du Nord. L'unique espèce est Epifagus virginiana (épifage de Virginie), une plante reconnue pour son parasitisme de Fagus grandifolia (hêtre à grandes feuilles).

Description 
E. virginiana est une plante herbacée avec tige dressée (longue de 15 à 60 cm) qui se ramifie; d'une couleur pâle rosée ou brunâtre; elle ne produit pas de feuilles, mais possède des petites écailles. Les fleurs (longues de 8 à 10 mm) sont de deux types, situés dans le haut et le bas des tiges, toutes deux sessiles : dans le bas, les fleurs sont cléistogames et fertiles; dans le haut, les fleurs sont ouvertes et stériles. Le bas des tiges est enflé de façon à former un bulbe qui se ramifie dans de multiples directions, se sont les organes qui se fixent aux racines d'hêtres à grande feuilles pour en extraire de la sève. Le cycle vital annuel des épifages est relativement court, apparaissant à la fin de l'été et au début de l'automne.

Habitat et distribution 
La présence d'épifage de Virginie est liée à l'aire de répartition de l'hêtre à grandes feuilles; généralement dans des sols drainés ou moyennement humides d'érablières ainsi que dans les provinces maritimes.

Références

Liens externes 

Orobanchaceae
Genre de plantes monotypique